Адам Джонсон
 Джонсон, Адам (1967) — американский писатель.
 Джонсон, Адам (1987) — английский футболист, выступающий на позиции крайнего полузащитника в составе футбольного клуба «Сандерленд».